Авиаторы — телепрограмма об авиации, выходившая еженедельно (по воскресеньям) на канале НТВ. Бессменный ведущий программы — Алексей Пивоваров.

Программа выпускалась пять сезонов. Последний выпуск вышел 10 июля 2011 года.

На сайте телекомпании НТВ существовал раздел, посвящённый данной программе. На форуме посетители задавали создателям программы вопросы и получали на них ответы. Ряд сюжетов телепередачи был подготовлен именно благодаря предложениям на форуме телепередачи.

Создатели программы 
 Саркис Орбелян
 Ирина Старикова
 Анжелика Янгель
 Евгений Бондюк
 Александр Усанов
 Дмитрий Хайтовский
 Евгений Зайцев
 Александр Демочкин
 Сергей Нурмамед

Корреспонденты 
 Анастасия Аносовская
 Александра Говорченко
 Вероника Ефремова
 Антон Войцеховский
 Константин Гольденцвайг
 Гарри Княгницкий
 Орхан Мустафаев
 Екатерина Бучнева

Сюжеты  
 10 сентября 2006 года — Пришло время настоящих полётов! (Труд бортпроводниц, Кирилл Лавров за штурвалом самолёта, уникальный полёт истребителя Су-30)
 17 сентября 2006 года — Воздушные баталии в Фарнборо и в небе над Россией (Об авиасалоне Фарнборо, о МиГ-29 ОВТ, вертолётный спорт)
 24 сентября 2006 года — «Деловое» небо и битвы на воздушных шарах (Репортаж с первой JET EXPO 2006, самолёт Ту-144, сражения на воздушных шарах, парапланы)
 1 октября 2006 года — Учения Дальней авиации ВВС России и азиатская роскошь (Учения Дальней авиации, Сингапурские авиалинии, права авиапассажира.)
 8 октября 2006 года — «Грозный» аэропорт и история «рабочей лошадки» российской авиации (репортаж об открытии аэропорта в Грозном, юбилей первого полёта Ту-154, интервью с режиссёром Александром Миттой, снявшим Ту-154 в главной роли в своем фильме «Экипаж», воздушное такси, день рождения Главкома ВВС Владимира Михайлова)
 15 октября 2006 года —  «Святая святых» европейского авиастроения, слет любителей авиации и люди, которые учат птиц летать… (рассказ о рождении авиалайнера, завода «Эйрбас» в Тулузе, слёт любителей авиации, спасение стерха и мотодельтопланы, самолёт Як-18 и мастер-класс Леонида Якубовича.)
 22 октября 2006 года — Экранопланы, глобальный эксперимент и подробности главного авиашоу мира (экраноплан «Каспийский монстр», наука и космос)
 29 октября 2006 года — Хроники пропавшего бомбардировщика и вся правда о стюардессах (легендарный ДБ-3, стюардессы)
 5 ноября 2006 года — Комфорт в минус, деньги в плюс, уникальный А-50 и самолёты из мусора… (низкобюджетные авиакомпании, А-50, самодельный самолёт)
 12 ноября 2006 года — Воздушные ворота Атланты и территория пернатых: живые птицы против железных… (аэропорт Атланта, авиационная орнитологическая служба, актёр Стеклов, несостоявшиеся космические проекты)
 19 ноября 2006 года — Школа парашютистов, свадьба в полете и кого ждут самолёты… (школа парашютистов, бейсеры, советы опаздывающим пассажирам)
 26 ноября 2006 года — Бесстрашные винтокрылые: мастерство пилотирования, боевые вылеты и страсти в «чужом» небе… (вертолёты)
 3 декабря 2006 года — Легендарные штурмовики: Ил-2 и Юнкерс, а также тайны Темпельхофа (штурмовик Ил-2, аэропорт Темпельхофа (de:Tempelhof))
 10 декабря 2006 года — Небесные гиганты: Аirbus A380, Boeing 747, Ил-96-300 (Рейтинг самых больших самолётов в мире. (Airbus A380, Boeing 747, Ил-96-300)
 17 декабря 2006 года — Виртуальные пилоты, авиамодели и новый мировой рекорд (авиамодели)
 24 декабря 2006 года — Королевские авиалинии, все о Duty free и авиаитоги уходящего 2006 года (Тайские авиалинии, Дьюти-фри, уничтожение Ту-114 у аэропорта Домодедово)
 14 января 2007 года — Жизнь после смерти: утилизация, авиамузеи и новые призвания отслуживших свой век самолётов (утилизация самолётов,авиамузей в Ульяновске)
 21 января 2007 года — История одного кругосветного авиапутешествие, великие перелеты и женщина высокого полета… (Перелёт Москва — Австралия на Як-18Т, список перелётов, которые стали или могли стать великими)
 28 января 2007 года — Свободное небо, судьба малой авиации в России и «Небесные рыцари» («свободное небо», пилотажная группа «Небесные рыцари»)
 (175 серия) 10 июля 2011 года — Последний выпуск программы. Сюжет про Airbus A380 Lufthansa.

Повторы 
С 4 сентября 2019 года по средам на «НТВ Стиль» выходят повторы выпусков программы «Авиаторы». В тот же день, по средам стали выходить повторы программ «Главная дорога» и «Первая передача».

Примечания

Ссылки 
  Выпуски передачи на rutube

Авиационные СМИ
Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году
Телепередачи России
Телепередачи об авиации